Kylmänperänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kylmänperänsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Kylmänperänsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar